Bactrosaurus est un genre éteint de dinosaures ornithopodes, un membre basal  de la super-famille des hadrosauroïdes ayant vécu dans l'est de l'Asie, et en particulier en Mongolie et en Chine, au cours du Crétacé supérieur (100 - 72 millions d'années).

Étymologie 
Son nom de genre Bactrosaurus vient du grec : « baktêria » (bâton) et  « saurus » (lézard) en raison de la forme d'une partie des épines neurales que portent certaines vertèbres de l'animal.

Description 
Bactrosaurus johnsoni, l'espèce type et seule espèce reconnue de ce genre, possédait une tête plate et basse, sans crête, comparable à celle des iguanodons et mesurait environ  de longueur. Lorsqu'elle était à quatre pattes, sa hauteur atteignait environ , avec des fémurs de  de long. La masse de l'animal était d'environ .

On n'a pas retrouvé de main parmi les fossiles connus, on ne sait donc pas s'elle avait un pouce en éperon (comme l'iguanodon) ou bien une main à quatre doigts (comme les hadrosauridés).

Pathologie 
En 2003, la présence de tumeurs, dont des hémangiomes, fibromes, cancers métastatiques et des ostéoblastomes a été identifiée sur les vertèbres de Bactrosaurus par tomodensitométrie et fluoroscopie. 
Ces types de tumeurs ont été observés également sur les genres Brachylophosaurus, Gilmoreosaurus et Edmontosaurus.

Classification 
Les études phylogénétiques concordent pour placer Bactrosaurus comme un membre basal des Hadrosauroidea. Une analyse phylogénétique de 2016, établie par Prieto-Márquez et ses collègues, confirme cette évaluation et conduit au cladogramme suivant :

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques 
 
 , espèce type

Annexes

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures
 Hadrosauroidea

Hadrosauroidea
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 1933